Ortega kan som auktorsförkortning betyda:

 Casimiro Gómez de Ortega
 Francisco Ortega
 Jesús González Ortega
 Luis Alfonso Ortega
 Marysol Trujano Ortega

Robotskapade auktorsförkortningar